Bron steht für:
 Bron (Métropole de Lyon), Stadt bei Lyon
 Flughafen Lyon-Bron
 Kanton Bron, Département Rhône, Frankreich
 Bron (Mythologie), eine Sagengestalt der Gralslegende
 Bron (Sprache), eine Gaunersprache
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Abron, siehe Abron (Sprache)
 lombardischer Name der Gemeinde Broni in der Provinz Pavia, Italien
 den schwedischen Originaltitel der schwedisch-dänischen Fernsehserie Die Brücke – Transit in den Tod

Bron ist der Familienname folgender Personen:
 Bas Bron (* 1974), niederländischer Musiker
 Blaise Bron (1918–2004), Schweizer Grafiker und Fotograf
 Eleanor Bron (* 1938), britische Schauspielerin
 Gerry Bron (1933–2012), britischer Musikproduzent
 Jean-Stéphane Bron (* 1969), Schweizer Filmregisseur
 Kenneth Bron (* 1961), surinamischer Sänger
 Otto Bron, Schweizer Ringer
 Philippe Bron (* 1958), französischer Freestyle-Skier
 Rob Bron (1945–2009), niederländischer Motorradrennfahrer
 Wladimir Akimowitsch Bron (1909–1985), sowjetischer Schachkomponist
 Zakhar Bron (* 1947), kasachischer Geiger

Siehe auch:
 Brohn
 Bronn
 Gamla bron